Села:
 Канівщина — Полтавська область, Глобинський район
 Канівщина — Чернігівська область, Прилуцький район
Селище:
 Канівщина — Черкаська область, Золотоніський район